Kloss ou Kloß :
 Cecil Boden Kloss, un ornithologue et un zoologiste britannique (1877 - 1949).
 Frederik Theodor Kloss, un peintre allemano-danois (1802-1876).
 Henry Kloss, un ingénieur du son et homme d'affaires (1929 – 2002).
 Heinz Kloss, un linguiste allemand (1904 - 1987).
 Ilana Kloss, une joueuse de tennis sud-africaine (1956 -).
 Marco Kloss, un chanteur de schlager allemand (1973 -).
 Stefanie Kloß, chanteuse du groupe Silbermond.

Voir aussi 
 Le Gibbon de Kloss (Hylobates klossii), une espèce de gibbon. Un primate de la famille des hylobatidés.
 , une page d'homonymie.
 , une page d'homonymie.

Homonymie de patronyme